Роџер Федерер је освојио турнир. У финалу је победио Лејтона Хјуита резултатом 6:2, 6:4, 6:4.

Носиоци 

  'Роџер Федерер (победник)
  Лејтон Хјуит (финалиста)
  Енди Родик (полуфиналиста)
  Марат Сафин (треће коло)
  Гиљермо Корија (четврто коло)
  Тим Хенман (четвртфиналиста)
  Карлос Моја (четвртфиналиста)
  Гастон Гаудио (треће коло)
  Андре Агаси (четвртфиналиста)
  Давид Налбандијан (четврто коло)
  Јоаким Јохансон (друго коло)
  Томи Робредо (четврто коло)
  Иван Љубичић (четврто коло)
  Гиљермо Кањас (полуфиналиста)
  Николај Давиденко (друго коло)
  Томи Хас (друго коло)

<ol start=17>
  Фернандо Гонзалез ''(четврто коло) 
  Михаил Јужни ''(друго коло) 
  Марио Анчић ''(друго коло) 
  Винсент Спејдија ''(друго коло) 
  Андреј Павел ''(треће коло) 
  Хуан Игнасио Чела ''(треће коло) 
  Томас Јохансон ''(друго коло) 
  Фелисијано Лопез ''(треће коло) 
  Радек Штјепанек ''(друго коло) 
  Јиржи Новак ''(треће коло) 
  Себастијан Грожан ''(друго коло) 
  Доминик Хрбати ''(друго коло) 
  Никола Кифер ''(четвртфиналиста) 
  Тејлор Дент ''(четврто коло) 
  Парадорн Сричапан ''(треће коло) 
  Јирген Мелцер ''(треће коло)

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе 
 Главни жреб
 Квалификације

Отворено првенство Индијан Велса 2005.
Отворено првенство Индијан Велса – мушкарци појединачно